Ciudad de la Eterna Primavera es el alias dado a varias ciudades en Hispanoamérica. En líneas generales, estas urbes suelen destacarse por poseer climas agradables o benignos y soleados de poca variación térmica de estación a estación.

La localidad más antigua conocida con el epíteto es la ciudad de Tarragona, que recibió el mismo en la época romana.

En América, existen algunas ciudades que, en sus respectivos países se han ganado tan distintivo apelativo.

  Arica, Chile.
  Caracas, Venezuela.
  Cidra, Puerto Rico. 
  Ciudad de Guatemala, Guatemala.
  Cochabamba, Bolivia.
 Coroico, Bolivia.
  Cuernavaca, México.
Jarabacoa, La Vega, República Dominicana 
  Medellín, Colombia.
  Quito, Ecuador.
  Trujillo, Perú.
  Huánuco

Alias similares 
Otras localidades con epítetos similares corresponden a unidades mayores, como Tenerife, llamada isla de la eterna primavera, o Guatemala, a su vez conocido como país de la eterna primavera.

Véase también 
 Capital de la Marinera
 Ciudad del Eterno Verano
 Capital del Tondero
 Perla del Norte
 Perla del Pacífico

Referencias 

Cultura de América Latina
Términos de geografía